Moravië (regio), een gebied in Midden-Europa, thans een van de drie regio's van Tsjechië
 het Groot-Moravische Rijk, een rijk in Midden-Europa van 833 tot ca. 906
 het vorstendom Moravië, het kernland van het Groot-Moravische Rijk, na 906 meestal verbonden met Bohemen
 het markgraafschap Moravië, de opvolger van het hertogdom Moravië vanaf 1181, later deel van het Boheemse Rijk, nog later van Oostenrijk-Hongarije

Zie ook:
 Protectoraat Bohemen en Moravië, de naam van Tsjechië in de nazitijd